Русинов () — русская фамилия.

Известные носители

В 
 Русинов, Василий Иванович (1904—1977) — Герой Советского Союза.

Д

И

Л

М, П, Р 
 Русинов, Михаил Михайлович (1909—2004) — советский и российский учёный-оптик.
 Русинов, Пётр Васильевич (1913—2000) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Русинов, Роман Александрович (род. 1981) — российский автогонщик.

С 
 Русинов, Свилен (род. 1964) — болгарский боксёр.
 Русинов, Сергей Валентинович (род. 1971) — российский биатлонист.

Ю 
 Русинов, Юрий Антонович (ок. 1660 — после 1723) — грек, судостроитель, галерный мастер, с 1703 года находившийся на русской службе.

Русинова, Нина Павловна (1896—1986) — советская актриса театра и кино.

См. также 
 Русин